Вервёнка, Вервенка — топонимы в Сланцевском районе Ленинградской области.

 Вервёнка — железнодорожная станция на линии железной дороги Веймарн — Гдов
 Вервёнка — упразднённый в 2004 году посёлок при железнодорожной станции Черновского сельского поселения.